

Astronomia
 2667 Oikawa – asteroide della fascia principale

Persone
 Ataru Oikawa – regista e sceneggiatore giapponese
 Neko Oikawa – paroliere e compositrice giapponese
 Okuro Oikawa – astronomo giapponese
 Seijin Oikawa – pilota motociclistico giapponese

Altro
 Yukio Oikawa – personaggio di Digimon Adventure